Esplanada se poate referi la:

 Esplanada, oraș în unitatea federativă Bahia din Brazilia
 Esplanada Center, proiect ce urmează a fi dezvoltat în București
 Esplanada Elisabeta este o lucrare de amenajare a spațiului public din Iași